Wyszejszaja liha 2010/2011 - 20. sezon rozgrywek o mistrzostwo Białorusi organizowany przez Białoruski Związek Piłki Siatkowej (ros. Белорусская федерация волейбола, BVF). Zainaugurowany został 2 października 2010 roku i trwał do 8 maja 2011 roku.

W sezonie 2010/2011 w Pucharze Challenge Białoruś reprezentowały  oraz .

Drużyny uczestniczące

Faza zasadnicza

Tabela wyników

Terminarz i wyniki spotkań

Tabela fazy zasadniczej

Druga faza

Grupa A

Tabela wyników

Terminarz i wyniki spotkań

Tabela

Grupa B

Tabela wyników

Terminarz i wyniki spotkań

Tabela

Klasyfikacja końcowa

Bibliografia 
 
 

2010 w piłce siatkowej
2011 w piłce siatkowej
Pierwszy poziom rozgrywek siatkarskich na Białorusi
2010 na Białorusi
2011 na Białorusi